SHO, Sho eller sho kan syfta på:
 Sho – den engelska beteckningen på den baktriska bokstaven sjo
 Shutout (baseboll) – en statistisk kategori i baseboll
 Sho (musikinstrument) – ett japanskt musikinstrument som liknar det kinesiska sheng